Jökulsá (isländisch Gletscherfluss) ist der Name mehrerer Flüsse in Island:

 Jökulsá á Breiðamerkursandi, der Abfluss aus dem Gletschersee Jökulsárlón ins nahegelegene Meer.
 Jökulsá á Brú (auch Jökulsá á Dal genannt)
 Jökulsá á Fjöllum
 Jökulsá í Fljótsdal
 Jökulsá í Lóni
 Jökulsá á Sólheimasandi, Fúlilækur (Stinkebach)